Leendert Marinus Steketee (1923-2002), Nederlands politicus
 Menno Steketee (1963-2015), Nederlands bioloog, journalist en schrijver
 Majone Steketee (1959), Nederlands directrice van het Verwey-Jonker Instituut

Achternaam